Augusto hace referencia a varios artículos:

Antigua Roma
 Augusto, título portado por los emperadores romanos
 César Augusto, primera persona en ostentarlo
 Augusto de Prima Porta, estatua en honor a dicho emperador romano.

Lugares 
 Augusto Pestana (Río Grande del Sur), municipio de Brasil.
 Avenida de César Augusto, en Zaragoza, España.
 Templo de Augusto

Personas 
 Augusto, nombre propio.
 Augusto Algueró
 Augusto Álvarez Rodrich
 Augusto Barcia Trelles
 Augusto Barcia
 Augusto Béguinot
 Augusto Boal
 Augusto Bravard
 Augusto César Ferrari
 Augusto César Leal Angulo 
 Augusto César Lendoiro
 Augusto Céspedes
 Augusto de Armas
 Augusto de Campos
 Augusto de Sajonia
 Augusto de Suecia
 Augusto de Sussex
 Augusto del Palatinado-Sulzbach 
 Augusto Fernández de Avilés
 Augusto Ferrando
 Augusto H. Álvarez 
 Augusto I de Polonia-Lituania (Segismundo II Augusto)
Augusto II de Polonia-Lituania
 Augusto III de Polonia-Lituania
 Augusto Leguía 
 Augusto Martínez Olmedilla
 Augusto Martínez Sánchez
 Augusto Matías Fernández
 Augusto Miranda y Godoy
 Augusto Parra
 Augusto Pérez (desambiguación)
 Augusto Pestana (político)
 Augusto Pinochet
 Augusto Polo Campos
 Augusto Raúl Cortazar
 Augusto Righi
 Augusto Roa Bastos
 Augusto Ruschi
 Augusto Thorndike Galup
 Augusto Timoteo Vandor
 Augusto Torres
 Augusto Vargas Alzamora
 Augusto Vera
 Augusto Weberbauer
 Augusto Yep
 August Abendroth
 Auguste Édouard Cerfberr
 Augusto Belvedere
 Augusto Danvila y Jaldero
 Augusto Ozores
 Augusto Peyré
 Augustus Carp

César Augusto
 César Augusto Arias
 César Augusto Asencio 
 César Augusto Dávila Gavilanes 
 César Augusto Lasso
 César Augusto Lequerica Delgado
 César Augusto Palma y Palma 
 César Augusto Santiago

Además
 Augusto, tipo de payaso